Maizières kan syfta på:
 Maizières, Calvados
 Maizières, Haute-Marne
 Maizières, Haute-Saône
 Maizières, Meurthe-et-Moselle
 Maizières, Pas-de-Calais